Rouault ist der Familienname folgender Personen:

 Anthony Rouault (*  2001), französischer Fußballspieler
 Georges Rouault (1871–1958), französischer Maler und Graphiker
 Germaine Rouault (1905–1982), französische Autorennfahrerin
 Joachim Rouault († 1478), französischer Adliger, Marschall von Frankreich
 Marie Rouault (1813–1881), französischer Geologe und Paläontologe